П'ятиго́рський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста П'ятигорськ.

 П'ятигорський провулок — провулок у місті Київ.
 П'ятигорський провулок — провулок у місті Харків.

Провулки